Horton (Gal·les), Swansea
 Anglaterra:
 Horton (Berkshire)
 Horton (Buckinghamshire)
 Horton (Dorset)
 Horton (Kent)
 Horton (Lancashire)
 Horton (Northamptonshire)
 Horton (Shropshire)
 Horton (Somerset)
 Horton (South Gloucestershire), Gloucestershire
 Horton (Staffordshire)
 Horton (Stroud), Gloucestershire
 Horton (Telford i Wrekin), Shropshire
 Horton (Wem Rural), Shropshire
 Horton (Wiltshire)
 Estats Units:
 Horton (Califòrnia)
 Horton (Kansas)